Carthaus ist der Familienname folgender Personen:

 Emil Carthaus (1860/1861–1933), deutscher Geologe und Höhlenkundler

Siehe auch:
 Karthaus